Sherrington ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Scott Sherrington (1857–1952), britischer Neurophysiologe
 David Sherrington, britischer Physiker
 David C. Sherrington, britischer Chemiker
 Georgina Sherrington (* 1985), englische Schauspielerin 
 John Sherrington (* 1958), britischer Geistlicher, Weihbischof in Westminster

Sherrington steht für:
 Sherrington (Mondkrater)